Ô (O accent circonflexe) est un O surmonté d’un signe diacritique : l’accent circonflexe. Voir Ô, concernant la lettre.

Langue française 
« Ô » est une particule vocative employée en français lorsqu’on s’adresse à une divinité ou à quelque chose de personnifié. Placé devant un pronom, un nom propre, ou un syntagme nominal sans article.

Le Ô est utilisé pour marquer la surprise, la solennité, l’admiration, la joie, la douleur, la crainte, etc. Il sert à invoquer ou interpeller une personne ou une chose. C’est le signe littéraire de l’apostrophe rhétorique.

 « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie! » (Corneille, Le Cid, acte I scène 4)
 « Ô malheureux mortels ! Ô terre déplorable ! » (Voltaire, poème sur le désastre de Lisbonne)

On trouve un ô dans quelques mots français : tôt, plutôt, hôte, hôtel, hôpital. Il indique souvent la disparition d’un s.

En français, il n’a pas de rôle diacritique.

Toponyme
Le château d'Ô, un château situé à Mortrée, en Normandie.
Le château d'Ô, une folie située à Montpellier, dans l’Hérault.

Télévision 
France Ô est une chaîne de télévision française consacrée à l'outre-mer.

Références

Voir aussi 

[[Catégoriwm
óee:O]]